PRL je zkratka, která může znamenat:

 Parameter Request List v kontextu aplikačního protokolu DHCP
 Physical Review Letters – fyzikální časopis
 Polska Rzeczpospolita Ludowa – Polská lidová republika, název polského státu v letech 1952–1989
 Prolaktin – luteotropní hormon